Guillermo Martínez puede referirse a:

 Guillermo Martínez (n. 1995), futbolista mexicano;
 Guillermo Martínez (n. 1962), escritor y matemático argentino;
 Guillermo Martínez Atilano (n. 1966), economista especialista en econometría, investigador y profesor universitario mexicano;
 Guillermo Martínez Fernández (n. 1947), futbolista chileno;
 Guillermo Martínez González (n. 1952), poeta, ensayista y editor colombiano;
 Guillermo Martínez López (n. 1981), atleta cubano de lanzamiento de jabalina;
 Guillermo Martínez Vílchez (n. 1982), abogado y político venezolano, alcalde del municipio de Simón Bolívar.